Elenco degli operatori di telefonia mobile italiani del passato, i quali si dividono in operatori possessori della rete (MNO) e operatori virtuali (MVNO).

Operatori possessori della rete (MNO)

Operatori virtuali (MVNO)

Note

Voci correlate 

 Operatori di telefonia mobile in Italia

Compagnie telefoniche italiane del passato